Carl Jensen  (1882–1942) – duński zapaśnik
 Carl Jensen  (1909–1991) – duński bokser